Wembacher ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wembacher (* 1955), deutscher Rennrodler
 Franz Wembacher (* 1958), deutscher Rennrodler